Zollgewinde sind Gewinde, deren Abmessungen in Zoll gemessen werden.

Für Zollgewinde gibt es unter anderem folgende Normen:
 Whitworth-Gewinde – vor allem bei Rohrgewinden, speziell Hausinstallation, auch in Kontinentaleuropa gebräuchlich
 British Association Screw Thread – BA-Gewinde, vor allem in Großbritannien gebräuchlich
 National Pipe Thread – US-amerikanische Gewindenorm für selbstdichtende, kegelige Rohrverschraubungen
 Unified Thread Standard – vor allem bei Schrauben aus den Vereinigten Staaten und Kanada

Siehe auch:
 Metrisches Gewinde

Gewinde
Normteil